Joe Wang Miller (Tianjin, 3 de fevereiro de 1989) é um futebolista das Marianas Setentrionais que atua como atacante (ou meio-campista). Atualmente joga no Tan Holdings, clube da primeira divisão do arquipélago.

Carreira
Embora seja chinês de nascimento e formado nas categorias de base do Tianjin Teda, Miller iniciou sua carreira em 2008, no Wild Bill's, onde jogou até 2009, quando foi para o MP United, um dos principais times de futebol das Marianas Setentrionais. Pelos Tufões, foram 38 gols em 26 partidas disputadas.

Jogou ainda pelo Guam Shipyard entre 2011 e 2013, em sua primeira experiência fora das Marianas Setentrionais, voltando ao arquipélago neste último ano, desta vez para defender o Tan Holdings, onde permanece desde então.

Seleção Norte-Marianense
Pela Seleção Norte-Marianense (que não é membro da FIFA, embora seja associada à CAF), Miller fez sua estreia em 2009, sendo o maior artilheiro dos Blue Ayuyus, com 4 gols em 14 partidas.

Ligações externas 
 
 

Futebolistas das Marianas Setentrionais
Naturais de Tianjin